

Fisica 
 Attitudine di un elettrone a trovarsi negli strati elettronici interni di una struttura atomica 
 Penetrazione elettromagnetica – capacità da parte di una radiazione elettromagnetica di propagarsi all'interno di un materiale

Chimica fisica 
 Teoria della penetrazione nello studio dei fenomeni di trasporto

Economia 

 Penetrazione del mercato

Altro 
 Penetrazione sessuale – inserimento del pene nella vagina o nell'ano del partner
 Penetrazione – passaggio di bolo nella laringe in assenza di aspirazione
 Penetrazione in grotta – tecnica di immersione subacquea in grotta